Име: Брок

Родно място: Калаения Град

Първа изява в епизод:Конфликт в Калаения Град(Showdown in Pewter City)

Биография

Брок е най-големият сваляч от всички покемон-треньори. Неговата лесна влюбчивост много пъти го кара да се съгласява на изпълнението на непосилни задачи. Най-често умът на Брок бива замъглен от красивата сестра Джой или от полицай Джени. Брок е на около 14-15 години, с черна коса винаги изправена по авангарден начин нагоре, със зелена жилетка, оранжева блуза и кафяви панталони. Брок много обича да готви и именно това е първото впечатление на Аш и Мисти за него. Отначало Брок се влюбва и в придружителката на Аш, но скоро разбира, че нищо няма да излезе, защото Мисти тайно си харесва Аш. Брок е добро и умно момче, но момичетата просто го побъркват. Когато види добре изглеждаща девойка, очите му стават във формата на сърца, а езикът му стига до земята. Освен това той си оплита съвсем думите и изтърсва някаква голяма тъпотия, която само отблъсква поредното момиче, в което той се е влюбил. Аш се запознава с Брок в неговия покемон център, където Аш се опитва да усъвършенства своите покемони. След като Аш и Брок се бият един срещу друг двамата осъзнават, че имат много общи неща и стават неразделни приятели. Любимите покемони на Брок са каменните, той самият има най-голяма слабост към Оникс, Геодюд и Зубат. Според много хора Брок е слаб треньор, но те определено грешат. Любовчията е побеждавал дори и най-силните треньори стига те да не са от женски пол. Брок невинаги бива отблъсван. Едно момиче на име Вилхелмина хареса Брок, но точно когато се прегърнаха, Аш даде зор и трябваше да се разделят. Може би това е и единственият път, в който чувствата на момиче са взаимни. В една от сериите Брок се влюби в Джеси – момичето от екип Ракета. Аш едвам успя да убеди Брок да не дезертира при Ракета, но оттогава Брок има специално отношение към Джеси. В новите епизоди ПОКЕМОН ДЯМАНТ И ПЕРЛА когато Брок се влюби в някое момиче излиза наговия покемон КРОГЪНК и го зашеметява а момичето остава учудено. В новите епизоди Брок има 3 покемона и те са Судо Удо, Крогънк И Хепини.

Покемони

Оникс

Оникс е първият Покемон на Брок. Получен като подарък от неговия баща Флинт, Оникс винаги е бил първият избор на Брок при Покемон битка. Поради неговия размер, Оникс има огромно преимущество в боя. Оникс бе взет винаги под внимание от Брок, който понякога полираше тялото му. Преди Брок да замине за Хоенн, той остави Оникс на своя по-малък брат Форест в спортната зала в Калаения Град, където той по-късно еволюира в Стиликс.

Геодюд

От къде Брок е получил Геодюд е неизвестно, въпреки това Геодюд винаги е бил важен участник от отбора на Брок, който винаги е готов за бой или за контести.
Геодюд е много забавен и той обича да се забавлява с Пикачу и с останалите покемони, въпреки това той се появи изключително рядко в сериите. Когато Брок тръгна за Хоенн, той остави Геодюд под грижата на своя брат Форест.

В българския дублаж Брок се озвучава от Александър Воронов.

Анимационни герои